Fishbourne ist der Name für

Fishbourne (Isle of Wight), ein Dorf der englischen Insel Isle of Wight
Fishbourne (New Jersey)
Fishbourne (West Sussex), ein Dorf in der englischen Grafschaft West Sussex
Fishbourne Roman Palace, eine Villa rustica in Fishbourne in der englischen Grafschaft West Sussex